Carukia är ett släkte av nässeldjur. Carukia ingår i familjen Tamoyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Carukia